Holmes County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Holmes County (Florida)
Holmes County (Mississippi)
Holmes County (Ohio)